The Life of Pi’erre 5 — второй студийный альбом американского продюсера и рэпера Pi’erre Bourne, выпущенный 11 июня 2021 года на лейблах SossHouse Records и Interscope Records. Альбом включает в себя гостевые участия от Playboi Carti, Lil Uzi Vert и Sharc.

История 
В интервью Complex в апреле 2020 года Pi’erre Bourne заявил, что он завершает работу над The ​​Life of Pi'erre 5, и что это будет последний альбом в серии, сказав, что она была создана для того, чтобы заполучить внимание Канье Уэста.

Альбом был анонсирован 3 июня 2021 года.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы, спродюсированные Pi’erre Bourne
Альбомы Pi’erre Bourne